

Geografia

Germania
 Erxleben – comune del circondario di Börde (Sassonia-Anhalt)
 Erxleben – frazione della città di Osterburg (Altmark) nel circondario rurale di Stendal (Sassonia-Anhalt)

Personalità
 Johann Christian Polycarp Erxleben (1744-1777), naturalista tedesco